Balkhausen (Hessen), een plaats in de Duitse deelstaat Hessen
Balkhausen (Kerpen), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen